Balog Károly
 Balog Károly (1853–?) cigányprímás

Balogh Károly
 Balogh Károly (1823–1887) színész, színigazgató
 Balogh Károly (1879–1945) irodalomtörténész, műfordító
 Balogh Károly (1883–1966) Charles Balough, gépészmérnök, az amerikai Ford, majd Hercules autógyárak fejlesztője
 Balogh Károly (1895–1973) orvos, fogorvos, egyetemi tanár, az orvostudományok doktora (1952)
 Balogh Károly (1929) állatorvos
 Balogh Károly (1939–2021) labdarúgó (Bp. Honvéd, Videoton)
 Balogh Károly politikus, a FKgP elnöke